Charles Diers (né en 1981), joueur de football français.
 Ines Diers (née en 1963), ancienne nageuse est-allemande.
 Thierry Diers (né en 1954), musicien et peintre français.